Змагання проводилися 28 серпня

Медалісти

Фінали

Результати

Татамі А
Перший раунд

Татамі В
Перший раунд

Pool C
Перший раунд

Татамі D
Перший раунд

Посилання
Draw